Fetzen steht für:
 ein Bruchstück, unregelmäßig geformt (geschnitten) und flach, besonders aus Papier oder Stoff, siehe Fragment oder Schnipsel
 Putztuch, auch Lappen oder Lumpen
 salopp für ein billiges, schlecht sitzendes Kleid
 ein Fisch, dessen Gestalt in Fetzen aufgelöst erscheint, siehe Fetzenfisch
 in Österreich eine Bezeichnung weiterer Begriffe, siehe Liste von Austriazismen#F

Siehe auch